Männerbad steht für:

 Männerbad (Dürer), Holzschnitt von Albrecht Dürer
 Männerbad Schanzengraben, öffentliches Flussschwimmbad der Stadt Zürich